Kuti Sándor (1908–1945) zeneszerző
 Kuti Sándor (1942–) labdarúgó-játékvezető

Személynév-egyértelműsítő lapok